Higuera de Calatrava kan syfta på:

Spanien 

 Higuera de Calatrava (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Higuera de Calatrava (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén,